Сьомий чемпіонат України з футболу був розіграний з 9 липня 1997 року по 20 червня 1998 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що у піднялися з першої ліги.

Після першого кола команда «Зірка-НІБАС» змінила назву на «Зірка».

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: друга ліга
 Кубок України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1997—1998

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 7-й чемпионат Украины-1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1997-1998 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1997 у футболі
1998 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті